Werchowyna ( – bis 1962 ; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Westukraine mit etwa 5400 Einwohnern.

Die 1424 zum ersten Mal schriftlich erwähnte Siedlung ist das Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt in den von Huzulen bewohnten Bergen. Der Fluss Tschornyj Tscheremosch durchfließt den Ort in west-östlicher Richtung. Die Region ist auch unter dem Namen Pokutien bekannt. Von Werchowyna führt die Regionalstraße Р-62 über den Krywopillja-Pass nach Worochta.

Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neu gegründeten Siedlungsgemeinde Werchowyna (Верховинська селищна громада/Werchowynska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 19 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer; bis dahin bildete es zusammen mit dem Dorf Wiptsche die Siedlungsratsgemeinde Werchowyna (Верховинська селищна рада/Werchowynska selyschtschna rada) im Süden des Rajons Werchowyna.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Werchowyna Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Wolodymyr Boschtschuk (* 1982), Skispringer

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Iwano-Frankiwsk
Rajon Werchowyna
Ersterwähnung 1424